Schlacht von El Teb steht für: 

 Schlacht von El Teb (1883), auch Erste Schlacht an der Küste
 Erste Schlacht von El Teb (1884)
 Zweite Schlacht von El Teb (1884)